O título de Conde de Canavial foi criado por decreto de 22 de Abril de 1880 do rei D. Luís I de Portugal a favor de João da Câmara Leme Homem de Vasconcelos, 1.º conde de Canavial. No Funchal, Madeira, existe a Rua Conde de Canavial em homenagem ao 1.º Conde de Canavial.

Titulares 
João da Câmara Leme Homem de Vasconcelos, 1.º conde de Cannavial
José Luís Cannavial de Brito Gomes, 2.º  Conde de Cannavial
Duarte Manuel da Câmara de Brito Gomes (Cannavial), 3.º  Conde de Cannavial
Henrique Teixeira Brederode de Brito Gomes (Cannvial), 4.º Conde de Cannavial

Canavial